Улица Розы Люксембург — улица в историческом центре Архангельска (Ломоносовский округ), проходит от Набережной Северной Двины до улицы Шабалина. Протяжённость улицы более 1600 метров.

История 

Историческое название — Благовещенская по Благовещенской церкви, находившейся на месте здания городского лицея им. М. В. Ломоносова. Каменная церковь Благовещения была построена в 1763 году на месте двух деревянных, поставленных выходцами из Великого Устюга. В 1930 году церковь была разобрана, на её месте построена школа № 19, с использованием строительных материалов разобранной церкви.

В 1911 году на улице возведена Андреевская богадельня (названа по имени благотворителя Андрея Беляевского)

Современное название, с 1920 года, в память деятельницы международного коммунистического движения Розы Люксембург (1871—1919). Поднимается вопрос о переименовании улицы

Распространено народное название улицы «Розочка».

Улица описана В. Ерофеевым в драме «Вальпургиева ночь».

Достопримечательности 
д. 5 (Северное речное пароходство) — мемориальная доска архангельскому рабочему-поэту Петру Ивановичу Калашникову (1877—1942).

Жанровая скульптура «Основанию Севречпароходства»

Известные жители

Литература

Примечания

Ссылки 

Угол улиц Набережной и Розы Люксембург. 1978—1982
Улицы Архангельска
Архангельск